stad in de Indiase deelstaat West-Bengalen: Durgapur (India)
 stad in het Pirojpur district in Bangladesh: Durgapur (Bangladesh)